Meschini ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Raphael Meschini (* 1982), brasilianischer Fußballspieler, siehe Alex (Fußballspieler, März 1982)
 Francesco Meschini (1762–1840), Schweizer Architekt, Ingenieur und Politiker